

Грем'ячево — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Грем'ячево — присілок, Каракулинський район, Удмуртія
 Грем'ячево — присілок, Котельницький район, Кіровська область

Див. також 
 Грем'яч